Kawamata steht für:
 Kawamata (Fukushima), Stadt im Landkreis Date in der japanischen Präfektur Fukushima

Kawamata ist der Familienname folgender Personen:
 Kawamata Katsuji (1905–1986), japanischer Unternehmer
 Kengo Kawamata (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Naoki Kawamata (* 1985), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Shin’ichirō Kawamata (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Tadashi Kawamata (* 1953), japanischer Bildhauer und Fotograf
 Yūjirō Kawamata (* 1952), japanischer Mathematiker